Oriëntalistiek, de universitaire studie van de oosterse talen en beschavingen
Oriëntalisme, de dominante westerse opvatting van de Oriënt